HMS Draken eller enbart Draken kan syfta på:

Draken (1595) – ett stort örlogsskepp i svenska flottan, sjösatt 1595.
Draken (1656) – ett örlogsskepp i svenska flottan, sjösatt 1656. Även kallat Regalskeppet Draken.
Draken (1717) – en galär i svenska flottan, sjösatt 1717.
 – en ubåt i svenska flottan, sjösatt 1926.
 – en ubåt i svenska flottan, sjösatt 1960.